Chabówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój
 Chabówka – wzniesienie w Gorcach w grzbiecie oddzielającym dolinę Porębianki od doliny Raby i jej dopływu – potoku Olszówka
 Chabówka – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Skansen taboru kolejowego w Chabówce
 Chabówka (gromada)